Sinea är ett släkte av insekter. Sinea ingår i familjen rovskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Rovskinnbaggar
Sinea